Kronwinkl ist der Name folgender Orte:
 Kronwinkl (Dietersburg), Ortsteil von Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kronwinkl (Eching), Ortsteil von Eching, Landkreis Landshut, Bayern
 Kronwinkl (Mauern), Ortsteil von Mauern, Landkreis Freising, Bayern
 Kronwinkl (Nandlstadt), Ortsteil von Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern
 Schloss Kronwinkl, auch Alten-Preysing, in Eching, Landkreis Landshut, Bayern

 Kronwinkel ist der Name folgender Orte:
 Kronwinkel (Grainet), Ortsteil von Grainet, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Kronwinkel (Tannheim), Teilort von Tannheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Kronwinkel (Velden), Ortsteil von Velden, Landkreis Landshut, Bayern